Julian Bream (1933-2020), musicien britannique.
 Sid Bream (né en 1960), joueur de baseball américain.